Pangea – supercontiente del Paleozoico
 Pangea Software – software house statunitense
Pangea – album discografico del 1996

Pagine correlate 
 Pangaea